Кикимора — восточнославянский женский мифологический персонаж, обитающий в жилище человека и приносящий вред хозяйству и людям.
 «Кикимора» — симфоническое скерцо Анатолия Лядова, сочинённое в 1909 году.
 «Кикимора» — балет в хореографии Л. Ф. Мясина по одноимённой симфонической поэме А. К. Лядова (1916).
 «Кикимора» — нефтеналивная баржа, в 1910−1920-х годах обслуживавшая Астраханский рейд  во время Гражданской войны.
 Kikimora palustris — вид аранеоморфных пауков из семейства линифиид, выделяемый в монотипный род Kikimora.
 Cosmocomoidea kikimora — вид хальцидоидных наездников из семейства Mymaridae.
  — вид ложноскорпионов.

См. также 
 Кикиморино — деревня в Антроповском районе Костромской области.